Миге́ль Альбаре́да Кре́ус () или Мике́ль Альбаре́да-и-Кре́ус (; 20 февраля 1919, Сабадель — 13 апреля 2012) — испанский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионата Испании 1945 года. Восьмикратный чемпион Каталонии (1943, 1945, 1954, 1957, 1958, 1959, 1962 и 1963). Четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов Каталонии (1946, 1948, 1953 и 1965).

Победитель турнира в Сабаделе (1944 год).

В составе сборной Испании участник шахматной олимпиады 1958 года, командного первенства Европы 1961 года, Кубков Клары Бенедикт, радиоматча со сборной Аргентины 1946 года.

За спортивные достижения и вклад в развитие шахмат в 2007 году был награждён медалью Шахматной федерации Испании. В 2011 году был удостоен аналогичной награды от Шахматной федерации Каталонии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Альбареды в базе Chessgames
 Личная карточка М. Альбареды на сайте 365Chess

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Сабаделе